Àrquies de Corint, fundador de Siracusa.
 Àrquies d'Esparta, militar espartà.
 Àrquias de Túrios, actor i després militar grec.
 Àrquies de Xipre, governador de l'illa de Xipre.
 Àrquies d'Alexandria, escriptor grec d'Egipte.
 Aulus Licini Àrquies, poeta grec d'Antioquia de Síria.